Rei dos Reis, título nobiliárquico
 The King of Kings, filme mudo de Cecil B. de Mille exibido no Brasil como "O Rei dos Reis"
 O Rei dos Reis (1961), filme de Nicholas Ray, com Jeffrey Hunter

Desambiguações de cinema